Sagres (Portugal), een plaats in Portugal
 Sagres (São Paulo), een gemeente in Brazilië
 Sagres (bier), een Portugees biermerk
 Sagres (zeilschip)